Pontefice – vescovo (colui che presiede la Messa pontificale)
Sommo Pontefice o Romano Pontefice – papa
Pontefice – sacerdote romano custode della dottrina religiosa
Pontefice massimo – capo dei pontefici romani nell'età antica

Altri progetti

Collegamenti esterni